Die Open de España Villa de Madrid 2001 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Madrid. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 19. bis 26. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Madrid